Hubert Ermisch ist der Name folgender Personen:

* Hubert Georg Ermisch (1883–1951), deutscher Architekt
 Hubert Maximilian Ermisch (1850–1932), deutscher Archivar und Historiker